Дзалиси () является историческим селом в Грузии, расположенным в Мухранской долине, в 40 км к северо-западу от Тбилиси и в 20 км к северо-западу от Мцхеты.

Это Залисса () упоминаемая Клавдием Птолемеем (90 -168), как один из главных городов древнего иберского царства (Geographia; § 10, 3).

Археология 

В ходе археологических раскопок 1972—1974 годов были обнаружены: руины четырех дворцов, улицы, мощеные прямоугольными керамическими плитами, гипокаустические бани, канализационный коллектор и водопровод из керамических труб, акрополь, плавательный бассейн, административная часть, казармы для солдат и кладбище. Найдено множество архитектурных деталей (в том числе базальтовые базы и капители колонн).

Пол одной из вилл покрыт мозаикой, которая вместе с мозаикой из Пицунды, является, безусловно, самой старой из найденных на Кавказе. Стиль мозаики позволяет датировать её 300 годами н. э. Её центральная часть изображает Ариадну и Диониса во время пиршества.

См. также 
 Армази
 Цицамури

Литература 
 Manana Dzumberovna Odiseli, под редакцией Renate Pillinger и Barbara Zimmermann. Spätanike und frühchristliche Mosaike in Georgien. (Osterreichischen Akademie der Wissenschaften 1995). ISBN 3700121873
 D. Kacharava. Archaeology in Georgia 1980—1990 (Post-Prehistoric to Pre-Mediaeval). Archaeological Reports, No. 37 (1990—1991), pp. 79–86
 Kakha Khimshiashvili. Temples and Palaces in the Ancient Georgia: Interpretation difficulties in the Context of the Near Eastern Archaeology (Summary). Open.ge

Примечания 

Исчезнувшие города Азии
Исчезнувшие города Европы
Археологические объекты в Грузии
Населённые пункты Мцхетского муниципалитета